Abreojos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Centaurea calcitrapa.
 El nombre común de la planta Ononis spinosa;
 El nombre común de la planta Tribulus terrestris;
 El nombre común de la planta Trifolium angustifolium;
 El nombre común del arma abrojo.